Apertura Clemenz - tipo di apertura degli scacchi
Joseph Anton Clemenz - avvocato, giudice e politico svizzero